HGTV steht für folgende Fernsehsender:

 HGTV, US-amerikanischer Fernsehsender
 HGTV (Deutschland), deutscher Fernsehsender
 HGTV (Polen), polnischer Fernsehsender
 HGTV (Großbritannien), Fernsehsender für Großbritannien
 HGTV (Kanada), kanadischer Fernsehsender
 HGTV (Neuseeland), neuseeländischer Fernsehsender
 HGTV (Sri Lanka), Fernsehsender in Sri Lanka
 HGTV (Australien), Fernsehsender in Australien
 HGTV (Lateinamerika), lateinamerikanischer Fernsehsender 

Abkürzung